Liga 1 2019 (podle sponzora Shopee Liga 1) byla 3. ročníkem indonéské nejvyšší fotbalové soutěže po změně názvu, 10. ročníkem nejvyšší soutěže od jejího založení v roce 2008. Titul obhajovala Persija Jakarta.

Titul poprvé v historii získal celek Bali United FC, který si zajistil místo v prvním předkole Ligy mistrů AFC. Bali a druhý tým ligy, Persebaya Surabaya, si také zajistily postup do znovuotevřené soutěže ASEAN Club Championship. Do Poháru AFC se po vítězství v poháru kvalifikoval PSM Makassar.

Tabulka

Odkazy

Reference 

Liga 1
Fotbal v roce 2019
Indonésie v roce 2019